Schwalbe steht für:

 einen Vogel aus der Familie der Schwalben
 verschiedene Farbentauben gleicher Zeichnung:
 Nürnberger Schwalbe
 Sächsische Schwalbe
 Thüringer Schwalbe

 einen Papierflieger
 Schwalbe (Fußball), eine versuchte Täuschung des Schiedsrichters
 eine akrobatische Übung, siehe Akrobatik#Akrobatische Elemente
 Scherstange zum Aufstellen eines Maibaums, Kirchweihbaums oder Fastnachtsbaums
 eine Agentin, die zum Zweck der Anwerbung eine Liebesbeziehung zu einer männlichen Zielperson anknüpft, siehe Romeo-Falle
 das Gegenstück der Zinke bei Eckverbindungen von Holzstücken siehe Holzverbindung#Zinkung und Gratung

Der Name Schwalbe steht für:
 den Motorroller Simson Schwalbe
 den Motorroller Schwalbe von Govecs, siehe Govecs#Schwalbe
 eine Marke für Fahrrad-, Motorrad- und Rollstuhlreifen bzw. Schläuche der Ralf Bohle GmbH
 die Jägerversion der Messerschmitt Me 262
 den Fluss Jutschinka in Ostpreußen (deutscher Name Schwalbe)
 Schwalbe (Vereinigung), die deutsche Vereinigung für Problemschach

Schiffe:

 Schwalbe II (Schiff) ein Tagesausflugsschiff auf der Ruhr und auf dem Wittener Teil des Kemnader Sees

Schwalbe ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gustav Schwalbe (1871–1938), Hochschullehrer für Cellulosechemie
 Clemens Schwalbe (* 1947), deutscher Politiker (CDU)
 Ernst Schwalbe (1871–1920), deutscher Pathologe
 Eugen Felix Schwalbe (1892–1974), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Gottlieb Schwalbe (1830–1907), deutscher Pfarrer und Politiker
 Gustav Schwalbe (1844–1916), deutscher Anatom und Anthropologe
 Harald Schwalbe (* 1966), deutscher Chemiker
 Ingeborg Schwalbe (* 1935), deutsche Leichtathletin
 Johann Samuel Schwalbe (1778–1845), deutscher Industrieller, Pionier des Chemnitzer Maschinenbaus
 Jürgen Schwalbe (* 1942), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Julius Schwalbe (1863–1930), deutscher Arzt
 Karl Gustav Friedrich Schwalbe (1770–nach 1804), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Konrad Schwalbe (1927–2004), deutscher Dramaturg, Filmwissenschaftler und Rektor
 Michel Schwalbé (1919–2012), französischer Geiger polnischer Herkunft
 Rudolf Schwalbe (1905–?), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker 
 Ulrike Schwalbe (* 1978), deutsche Triathletin

Die Schwalbe steht für
 die Zeitschrift der deutschen Vereinigung für Problemschach, siehe Schwalbe (Vereinigung)
 die deutsche Libretto-Vorlage zur Oper La rondine („Die Schwalbe“) von Giacomo Puccini

Siehe auch:

 Schwalb
 Schwalbe I
 Schwalbe II
 Schwalbe III
 Schwalbe IV
 Schwalbe V